Thomas Barlow
 Thomas Barlow (1607–1691) brit püspök, könyvtáros
 Thomas Barlow (1845–1945) brit orvos
 Thomas Barlow (1805–1896) amerikai jogász, politikus (New York)
 Thomas Barlow (1940–2017) amerikai politikus, kongresszusi képviselő (Kentucky)
Tom Barlow
 Tom Barlow (1875–?) angol labdarúgó
 Tom Barlow (1896–1986) amerikai kosárlabdázó
 Tom Barlow (1965–) kanadai énekes, zenész, dalszerző,
 Tom Barlow (1995–) amerikai labdarúgó